Das Volksmusikarchiv des Bezirks Oberbayern ist eine Informations- und Arbeitsstelle für Musiktradition in Bruckmühl in Oberbayern.

Aus verschiedenen privaten Sammlungen zur Volksmusik wurde im Jahre 1985 das Volksmusikarchiv des Bezirks Oberbayern gegründet, nachdem im ehemaligen Krankenhaus des Marktes Bruckmühl hierfür Räumlichkeiten gefunden werden konnten. Unter der Leitung von Ernst Schusser sammeln, archivieren und dokumentieren die Mitarbeiter Material der regionalen Musiktradition. Für den heutigen Gebrauch der Volksmusik stellt das Archiv auch aufbereitete Quellen zur Verfügung. Auf Anfrage bietet das Archiv Hilfestellung für Sänger oder Musikanten für alle Variationen der traditionellen oberbayerischen Volksmusik.

Schon im Jahr 1973 hat der Bezirk Oberbayern als einer der ersten Bezirke begonnen systematische Brauchtumspflege durch wissenschaftliche Sammlung von Quellen der Volksmusik zu betreiben. Damit betraut war der „Volksmusikpfleger“. Seit 1996 ist die Volksmusikpflege mit dem Volksmusikarchiv zusammengeführt worden.

Volksmusikpflege und Volksmusikarchiv haben traditionelle Volkslieder in bearbeiteter Form populär gemacht (siehe etwa: Bayerischer Hiasl, Bernauerin, Tannhauser).

Seit Januar 2018 steht in Verbindung mit der Homepage des Volksmusikarchivs ein Liedverzeichnis zur Verfügung, das ausführliche Informationen zum älteren deutschsprachigen populären Lied enthält (mit Ergänzungen aus anderen Bereichen), welche teils mit den Informationen aus dem Deutschen Volksliedarchiv (Deutsches Volksliedarchiv) in Freiburg i. Br. (nach dem Stand von vor 2006) bearbeitet worden sind, vor allem aber mit der stetig wachsenden Dokumentation des Volksmusikarchivs in Bruckmühl zusammengeführt wurden (und werden). Auch ausführliche Lexikon-Dateien (und weitere Lese-Dateien) informieren über die Forschung zum Volkslied, besonders auch über die Erforschung der Volksballade.

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Volksmusik (Deutschland)
Volkskunde (Deutschland)
Geisteswissenschaftliches Forschungsinstitut
Kultur (Landkreis Rosenheim)
Bruckmühl
Phonothek
Organisation (Landkreis Rosenheim)